Ælfstan est un nom anglo-saxon porté par trois évêques de la seconde moitié du  :
 Ælfstan (mort en 981), évêque de Ramsbury ;
 Ælfstan (mort en 994 ou 995), évêque de Rochester ;
 Ælfstan (mort en 995 ou 996), évêque de Londres.

Anthroponyme anglo-saxon